

Toponyme 

 Cazenave est une ancienne commune française de l'Ariège, aujourd'hui intégrée à Cazenave-Serres-et-Allens.

Patronyme 
Le composé toponymique Cazenave (« maison neuve »), formé sur le nom occitan caze, forme de casa - la maison, est devenu un nom de famille. Il est notamment porté par les personnes suivantes :

 Albert Cazenave (1902-1982), joueur de rugby à XV français ;
 Alix Cazenave (19?-), fille de Richard Cazenave, chargée de mission à l'April jusqu'en 2010 ;
 Anny Cazenave (1944-), scientifique française ;
 Élisabeth Cazenave (1940-), historienne française ;
 Émilie Cazenave (né en 1981), actrice française ;
 Fernand Cazenave (1924-2005), joueur de rugby à XV français ;
 Florian Cazenave (né en 1989), joueur de rugby à XV français ;
 Guillermo Cazenave (né en 1955) musicien argentin ;
 Hector Cazenave (1914-1958), footballeur français ;
 Julien Cazenave (né en 1985), joueur de rugby à XV français ;
 Louis de Cazenave (1897-2008), un des deux derniers poilus ;
 Michel Cazenave (1942-2018), philosophe français ;
 Pierre Louis Alphée Cazenave (1802-1877), dermatologue français ;
 René Cazenave (1934-1993), homme politique français ;
 Richard Cazenave (né en 1948), homme politique français ;
 Sylvain Cazenave (né en 1954), photographe français ;
 Théo Cazenave (1919-2014), joueur de rugby à XV français.

Voir aussi 

 Île de Casenave
 Daniel Casanave, dessinateur

Références

Liens externes 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme occitan